JCW est un sigle qui peut désigner :
 John Cooper Works, une société anglaise spécialisée dans le sport automobile ;
 ,  une promotion de la lutte professionnelle indépendante américaine.